est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide malique, numéro CAS 

 Carbonate
 dicarbonate de diméthyle, numéro CAS